Cerro da Madeira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cêrro da Madeira, kulle, Rio Grande do Sul, Pinheiro Machado,

Portugal 

 Cerro da Madeira (berg i Portugal), Beja, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar